Alpha Librae pode se referir a:
Alpha1 Librae
Alpha2 Librae